En Pologne, Twarogi désigne :

 Twarogi, un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Twarogi, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.